Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 2 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Petkovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alisa Kleybanova et Anastasia Pavlyuchenkova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2011 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2011
Brisbane
Tennis en Australie en 2011
Tennis en janvier 2011